Гаррі Підгірний (5 березня 1928 — 20 грудня 2010) — канадський професійний хокеїст. Підгірний зіграв дві гри в Національній хокейній лізі з « Бостон Брюїнс » протягом сезону 1957–1958 НХЛ і був найкращим бомбардиром у юніорах і молодших. Окрім «Брюінз», Підгірний також виступав за « Спрінгфілд Індіанз », « Сіракьюс Ворріорс », « Сан-Франциско Сілз », « Провіденс Редс », « Балтімор Кліпперс » і «Маскегон Мохокс ». Помер у 2010 році  .

Статистика кар'єри

Регулярний сезон і плей-офф

Список літератури

Зовнішні посилання 

 
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Померли 2010
Народились 1928
Українці Канади